Ближние острова (, , Сасигнан танаҥин) — небольшая и самая западная группа островов в составе Алеутского архипелага. Общая площадь Ближних островов составляет 1143,8 км²; население по данным на 2000 год — 47 человек, проживает на островах Атту и Симия.

География 
Крупнейшими в группе являются острова Атту, Агатту и островная группа Семичи, состоящая в свою очередь из островков Алаид, Низкий и Симия. В 30 км северо-восточнее Симии лежит небольшой риф, известный как скалы Ингенстрем.

История 
Названы так русскими первопроходцами, как самые близкие к России острова из всех Алеутских островов. Впервые официально упомянуты под современным названием в морских отчётах 1813—1814 годах российским исследователем Лангсдорфом. С 1867 года принадлежат США и входят в состав штата Аляска. В 1943 году острова стали ареной одного из сражений Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны.

Галерея

Примечания 

Острова Аляски